Großes Fenn steht für folgende Naturschutzgebiete:

 Großes Fenn (Berlin), Kesselmoor in Berlin-Wannsee
 Großes Fenn (Landkreis Havelland), Verlandungsmoor bei Vieritz, Brandenburg